

Geografia

Austria 
 Henndorf – frazione di Sankt Georgen am Walde, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Henndorf am Wallersee – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Henndorf im Burgenland – ex comune ora frazione di Jennersdorf, città nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)

Romania 
 Henndorf – antico nome tedesco di Brădeni, comune nel distretto di Sibiu (Transilvania)